Дербишир, Джон:
 Дербишир, Джон (1878—1938) — британский ватерполист и пловец, чемпион Олимпийских игр.
 Дербишир, Джон (род. 1945) — американский писатель, журналист и комментатор.